Tower Peak bezeichnet mehrere Berge:

 Tower Peak (Antarktika) im Grahamland, Antarktische Halbinsel
 Tower Peak (Australien) im Bundesstaat Westaustralien

In Neuseeland:
 Tower Peak (Canterbury)
 Tower Peak (Southland)
 Tower Peak (Fjordland National Park)

In Kanada:
 Tower Peak (British Columbia)
 Tower Peak (Yukon)  

In den Vereinigten Staaten:
 Tower Peak (Arizona)
 Tower Peak (Kalifornien), Tuolumne County
 Tower Peak (Montana)
 Tower Peak (New Mexico)
 Tower Peak (Wyoming), Fremont County 

 Black Tower Peak, Neuseeland